Еврі́-Грежі́-сюр-Єрр, Еврі-Ґрежі-сюр-Єрр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 31 км на південний схід від Парижа, 13 км на північ від Мелена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 842 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2434,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мерія муніципалітету Еврі-Грежі-сюр-Єрр 
 [ Розташування муніципалітету Еврі-Грежі-сюр-Єрр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена і Марна